Dead or Alive – brytyjski zespół muzyczny
 Dead or Alive – singel Johnny'ego Thundersa
 Dead or Alive – powieść Toma Clancy'ego
 Dead or Alive – seria gier komputerowych